Па́вловская улица — название улиц в различных населённых пунктах.

Россия 
 Павловская улица — улица в Екатеринбурге.
 Павловская улица — улица в Луге.
 Павловская улица — улица в Москве.
 Павловская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 В Санкт-Петербурге:
 Павловская улица — улица в Колпине.
 Павловская улица — бывшее название Красной улицы в Старо-Панове.
 Павловская улица — бывшее название Флотской улицы в Кронштадте.

Украина 
 Павловская улица — улица в Донецке.
 Павловская улица — улица в Киеве.
 Павловская улица — улица в Луганске.
 Павловская улица — улица в Харькове.

См. также 
 Павловская площадь
 Улица Павлова
 Павловский переулок